El término discreto (o discreta) puede referirse, en esta enciclopedia:

 al sistema binario; en informática, sistema de numeración en el que los números son representados utilizando únicamente dos cifras: 0 (cero) y 1 (uno);
 a una variable discreta; en matemáticas, variable que no puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto numerable;
 a una función discreta; en matemáticas, función cuyo dominio de definición es un conjunto numerable;
 a una topología discreta; en matemáticas, topología dada por el conjunto potencia de X.

Enlaces externos 
 

Terminología matemática